Der Begriff Grenzmark steht für 

 eine alternative Bezeichnung für Mark (Territorium)
 die Kurzbezeichnung für die preußische Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen